Hierba de Santa Lucía puede referirse a:
El nombre común de la planta Commelina erecta.
El nombre común de la planta Salvia verbenaca.